Stati Uniti d'America
 New Hartford – città della Contea di Litchfield, Connecticut
 New Hartford – città della Contea di Butler, Iowa
 New Hartford – città della Contea di Oneida, New York